Jeziora w Polsce
 Jezioro Orle – jezioro na Równinie Augustowskiej, w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Płaska;
 Jezioro Orle – jezioro na Pojezierzu Bytowskim, w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko;
Nazwa ta używana jest także w stosunku do jeziora Orle w powiecie wejherowskim. W oficjalnym wykazie jezioro to występuje jako dwa jeziora: Stare Orle (północna część jeziora) i Nowe Orle (południowa część jeziora).

 Inne
 Jezioro Orle – wodny rezerwat przyrody w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Miastko, w obrębie ewidencyjnym Przęsin

Przypisy

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)